Die zweite Mutter ist der Titel folgender Filme:

 Die zweite Mutter (1914), deutscher Film von Heinrich Bolten-Baeckers 
 Die zweite Mutter (1925), deutscher Film von Heinrich Bolten-Baeckers 
 Die zweite Mutter (1936) (Valiant Is the Word for Carrie), US-amerikanischer Film von Wesley Ruggles
 Die zweite Mutter, Alternativtitel von Unser eigenes Ich (Our Very Own), US-amerikanischer Film von David Miller (1950)